Unia Racibórz ist der Name folgender polnischen Sportvereine:

 KP Unia Racibórz, Männerfußball-Verein
 RTP Unia Racibórz, Frauenfußball-Verein